Ahillones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ahillones (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Ahillones (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar